Рай Санъё (1780—1832) — японский мыслитель и поэт.
 Санъё — одна из трех должностей в центральном правительстве Японии в начале реставрации Мэйдзи.
 — регион в Японии.
 Санъё-синкансэн — линия скоростной железной дороги Синкансэн в Японии.
 Санъёдо — старая японская административная единица.
 Санъёонода — город в Японии, находящийся в префектуре Ямагути.
 Sanyo — японский производитель электроники.